Rus hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Rus (Carballo), parroquia del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia, España.
 Rus (Jaén), municipio de la provincia de Jaén, España.
 Río Rus, cuenca del río Guadiana, España.

Personas 
 Rus (apellido), apellido patronímico de España.
 Alfonso Rus, político español.
 Virgen de Rus en la localidad de San Clemente (Cuenca).

Códigos 
 rus, el código ISO 639-2 para el idioma ruso.
 RUS, el código ISO 3166-1 para Rusia.

Denominación eslava Rus' (Русь)

Русь 
 Jaganato de Rus', ciudad estado del .
 Rus de Kiev, estado medieval.
 Rus' (pueblo), término que designa la población de los estados medievales del Rus de Kiev y del Jaghanato de Rus.
 Rutenia, una antigua región de Europa Oriental.
 Rusia, Ucrania y Bielorrusia, estados cuya población (o su mayor parte) tiene sus raíces en el pueblo Rus.

Рус 
 El epónimo :ru:Рус. Véase Lech, Czech y Rus.

ru:Русь (значения)